Rinehart est un patronyme porté notamment par :

 Frank Rinehart (1861–1928), photographe américain connu pour ses portraits de Nord-Amérindiens ;
 Gina Rinehart (née en 1954), femme d'affaires australienne ;
 Mary Roberts Rinehart (18976-1958), écrivaine américaine.

Homonymie de patronyme